Альфа-тубулін 8 () – білок, який кодується геном TUBA8, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 449 амінокислот, а молекулярна маса — 50 094.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Тубуліни